

Geografia

Austria 
 Tirol (pol. Tyrol) – kraj związkowy w zachodniej Austrii, między Niemcami, Włochami i Szwajcarią 
 Tirol (pol. Tyrol) – region w Alpach Wschodnich, w dolinie górnego Innu, górnej Adygi oraz górnej Drawy

Niemcy 
 Tirol – dzielnica Remscheidu

Włochy 
 Tirol – gmina

Rumunia 
Tirol - miejscowość w Okręgu Caras-Severin

Inne 
 Tirol – pałac
 (6439) Tirol – planetoida

Zobacz też 
 Puerto Tirol
 Tirolo
 Tyrol